Messier 100, spiralna galaksija u zviježđu Berenikina kosa
 M-100 (autoput u Michiganu, SAD)
 M-100 (raketa), ruska raketa 
 Mercedes Benz M100, Mercedesov motor